Oreshak puede referirse a:

 Oreshak, localidad de la Provincia de Lovech, Bulgaria;
 Oreshak, localidad de la Provincia de Varna, Bulgaria;